Butterworth kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Butterworth,

Malaysia 

 Butterworth (ort i Malaysia), Pinang,

Sydafrika 

 Butterworth, Sydafrika, Östra Kapprovinsen, Amathole District Municipality, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar